Lugh – città della Somalia
 Lugh – divinità celtica

Pagine correlate 
Lug